Omartchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Омарчево) :
Omartchevo, village bulgare de l'obchtina de Kaolinovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Omartchevo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.